Jaschhof se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Catrin Jaschhof
 Mathias Jaschhof